Hermann Uhlig ist der Name folgender Personen:

* Hermann Uhlig (Politiker), deutscher Politiker, MdL Sachsen 
 Hermann Uhlig (Heimatforscher) (1871–1942), deutscher Pädagoge und Heimatforscher